Verenigde Nederlandse Muziekbonden
 Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
 Vereniging Nederlandse Modebeurs; zie Grand Seigneur
 de drieletterige ISO-landcode voor Vietnam
 de historische IOC-landcode voor Zuid-Vietnam